Zahajki bezeichnet Dörfer in der Woiwodschaft Lublin in Polen:
 Zahajki (Drelów), Dorf der Gmina Drelów im Bialski
 Zahajki (Wyryki), Dorf der Gmina Wyryki im Powiat Włodawski